Grönsö kan avse:

 Grönsö (äpple) – en äppelsort

Geografi
 Grönsö slott – ett slott på Grönsö i Mälaren
 Grönsö, Enköpings kommun – en ö i Mälaren i Enköpings kommun
Grönsö naturreservat
 Grönsö, Nynäshamn – en ö i Nynäshamns kommun
 Grönsö, Gryts skärgård – en ö i Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun

Se även
 Grönsöö turistväg
 Gränsö (olika betydelser)